Liu Jun är ett kinesiskt namn som bland annat kan syfta på följande personer:

Liu Jun (konstnär), en målare under Mingdynastin;
Liu Jun (basketspelare), en kinesisk basketspelare;
Författaren Xi Chuans födelsenamn.